Salinas (španělsky slaniska) může být:

příjmení
 Carlos Salinas de Gortari – bývalý mexický prezident
 Jorge Salinas (více nositelů)
 Julio Salinas – španělský fotbalista
 Pedro Salinas – španělský spisovatel a básník

geografický název
 Laguna de Salinas – jezero v Peru
 Salinas (Ekvádor) – město
 Salinas (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Salinas (Uruguay) – město
 Salinas Grandes – slanisko v severní Argentině

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení